Серёгин, Михаил:
 Серёгин, Михаил Алексеевич (род. 1971) — российский гандболист и гандбольный тренер.
 Серёгин, Михаил Георгиевич — российский писатель.
 Серёгин, Михаил Николаевич — российский аэрохоккеист.
 Серёгин, Михаил Петрович (в монашестве Митрофан; род. 1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Сердобский и Спасский.
 Серёгин, Михаил Петрович — лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1980 г. за научный труд «Атлас океанов».
 Серёгин, Михаил Вячеславович (1967—2000) — сотрудник группы «Вымпел».